Народный молодёжный театр «Колесо» — коллектив государственного учреждения «Центр культуры «Витебск». Имеет статус любительского театра в городе Витебск, занимая третье место в списке театров города по популярности. Театр выступает как в помещении, так и на улице, для целевой аудитории и случайного зрителя.

История театра 
Молодёжный театр «Колесо» был создан в 2006 году на базе студии актёрского мастерства ВГУ им. Машерова. И именно из студентов этого университета формировался коллектив «Колеса». Затем театр переселился под своды Малого зала в концертном зале «Витебск», и в состав начали приходить школьники и рабочая молодёжь со всего города.
В апреле 2008 года молодёжный театр «Колесо» был участником межрегионального театрального фестиваля «Театральная весна-2008» (Орша, Беларусь). За спектакль «Жёлтая пустошь» коллективу был вручен диплом «За лучший авторский проект».
По итогам работы 2008 года народный молодёжный театр «Колесо» стал лучшим творческим коллективом «Центр культуры «Витебск» за высокие достижения в области самодеятельного творчества.
В феврале 2012 года «Колесо» .
В сентябре-октябре актёры молодёжного театра "Колесо" принимают участие в съёмках фильма Александра Митты «Шагал — Малевич».
По итогам работы 2013 года театр становится лауреатом премии белорусского профессионального союза работников культуры в номинации «Аматарская мастацкая творчасць».
По состоянию на 2015 год театр продолжает работу и ставит на суд витебского зрителя новые спектакли.
Режиссёр театра - Цвики Владислава Анатольевна.

«Колесо» в жизни республики 
Театр ведёт активную работу с коллективами со всей республики, участвует в городских, областных, республиканских мероприятиях, посвящённых праздничным и памятным датам.

В мае 2014 года театр «Колесо» принимает участие в Международной акции «Ночь музеев 2014» в Минске.

Летом 2015 года театр «Колесо» становится активным участником I форума уличных театров в Бресте и Фэста уличных искусств "На семи ветрах" в Витебске.

Театр является неоднократным участником Минского форума уличных театров.

«Колесо» в жизни города 
Молодёжный театр «Колесо» постоянно сотрудничает с городским и районными отделами внутренних дел, городской автоинспекцией, областным управлением министерства чрезвычайных ситуаций по проблемам обучения и воспитания детей и подростков. В результате сотрудничества появились тематические обучающие авторские спектакли Владиславы Цвики: «Мой друг Велосипед» (2006 г.), «ЧП, или приключения домовых бабы Вени и Вити» (2007 г.) и игровые обучающие программы.
Театр «Колесо» ежегодно ставит бесплатные форум-спектакли 1 декабря, в День борьбы со СПИДом.
Неоднократно коллектив принимал участие в открытии Международного конкурса модельеров-дизайнеров и демонстраторов одежды «Белая Амфора», выставки-конкурса визуальных искусств студентов ВУЗов «Арт-сессия», областного фестиваля творчества молодёжи «Студенческая весна».
С 2008 года — постоянный участник новогодних спектаклей в КЗ «Витебск».
С 2010 года театр ежегодно принимает участие в международном фестивале искусств «Славянский базар». С 2011 года актёры театра участвуют и являются ведущими в театрализованной постановке проведения детского международного конкурса в рамках «Славянского базара».

В 2015 году участники театра "Колесо" курируют и сами принимают активное участие в Фэсте уличного искусства «На семи ветрах».

«Колесо» в жизни актёров 
Результатом развития актёров можно считать поступления участников состава в средне-специальные и высшие учреждения образования по специальностям «Актёрское мастерство», «Режиссура». Руководитель театра Владислава Цвики и хореограф Елена Ерушевич ориентируют участников на всестороннее развитие и реализацию творческих способностей, помогают сформировать гармоничную личность, художественный вкус, этику и эстетику поведения в обществе тематической и идейной актуальностью поставленных спектаклей. Главный вопрос театра - что волнует современное общество и каждого человека в отдельности.

Спектакли театра 
 «Мой друг Велосипед» (2006 г.)
 «ЧП, или приключения домовых бабы Вени и Вити» (2007 г.)
 «Тайна лесного озера» (2007 г.)
 «Час Тартюфа» (2007 г.)
 «Жёлтая пустошь» (2008 г.)
 «Ангельская улыбка, или ДЕДство» (2009 г.)
 «Шут» (2011 г.)
 «Лицемерочная» (2013 г.)
 «Малевич. Портрет в двух измерениях» (2014 г.)
 «Что случилось в зоопарке?» (2014 г.)
 «Сумерки, звуки, тени... Чемодан» (2015 г.)
 «Тайна Жёлтой пустоши» (2015 г.)

Форум-спектакль 
Начиная с 2008 года театр «Колесо» осваивает совершенно новое для витебских театральных традиций направление в подаче художественного материала — форум-спектакль, главная особенность которого – активное участие зрителей в сценарии спектакля на социально-психологическую тему. Зрители становятся героями и меняют судьбу персонажей в кульминационном моменте разыгранного конфликта. Сообща и актёры, и участники из зала ищут выход из достаточно распространённых конфликтных ситуаций.

Витебский театр является одним из двух театров в Беларуси, которые ставят форум-спектакли. Сохраняя традиции жанра, заложенные Аугусто Боалем, театр смело экспериментирует в этой области. Так, например, в интерактивном спектакле "Форум-стрит", написанном и адаптированном специально для Минского форума уличных театров, «Колесо» разыгрывает конфликтную ситуацию на улице среди случайных прохожих.

Первый форум-спектакль театра «Колесо» назывался «Право выбора» и был представлен широкой публике в Витебске 1 декабря 2008г.Перед началом 8-го театрального сезона (2013\14гг.) театр «Колесо» поставил на витебской сцене более 30 форум-спектаклей.

«Ангельская улыбка, или ДЕДство» 
В начале 2009 года творческая группа театра «Колесо» порадовала своего зрителя очередным продуктом художественных исканий – спектаклем «Ангельская улыбка, или ДЕДство», посвящённым теме человеческих отношений в возрастной категории «стар и млад» с вечно спешащими «взрослыми», которые порой своим неосторожным появлением вносят дисгармонию и дискомфорт в хрупкий и беззащитный мир детей и стариков.

«Шут» 
21 октября 2011 молодёжный театр «Колесо» открывал шестой творческий сезон премьерным спектаклем «Шут», который поставлен по мотивам пьес «Эскориал» и «Школа шутов» бельгийского драматурга Мишеля де Гельдерода. По определению режиссёра театра Владиславы Цвики новый спектакль в рамках музыкального проекта «Кухня» — трагифарс. Сюжет его позволит зрителю взглянуть на мир глазами средневекового придворного клоуна. Со сцены будет звучать живая музыка — композиции, написанные музыкальным руководителем театра Владимиром Цвики ещё задолго до появления «Шута», а также новые песни.
Оригинальные костюмы для спектакля разработаны художником-постановщиком Татьяной Кулешовой, хореография Елены Ерушевич.

«Малевич. Портрет в двух измерениях» 
Премьера спектакля состоялась 28 февраля 2014 г. Второго апреля в Витебске состоялся предпремьерный показ фильма «Шагал - Малевич». А за два часа до этого в Малом зале был сыгран рок-спектакль «Малевич. Портрет в двух измерениях», зрителями которого стали актёры фильма.

В действии спектакля сплетаются стихи Даниила Хармса и Казимира Малевича; музыка, песни и аранжировки Владимира Цвики; персонажи, созданные актёрами - собранные в единую систему образов и символов, позволяющие зрителю созерцать, сопереживать, а в итоге вновь прожить историю яростного роста Человека.

«Что случилось в зоопарке?» 
13 ноября 2014 года своё воплощение на сцене малого зала КЗ «Витебск» нашла пьеса Эдварда Олби «Что случилось в зоопарке?». Пьеса американского драматурга является экзистенциальной трагикомедией и рассказывает об одиночестве и тщетных поисках взаимопонимания.

«Сумерки, звуки, тени... чемодан» 
В 2015 году второго мая в Минске, а 27 июня в Витебске, состоялась премьера нового спектакля театра «Колесо» «Сумерки, звуки, тени... чемодан». В центре внимания - пожилая пара влюблённых и чемодан. Чемодан, по замыслу режиссёра спектакля, символизирует груз прошедших лет. История любви двух вместе состарившихся людей вызывает светлую зависть и желание жить.

Труппа 
В коллективе участвуют школьники, студенты, работающие молодые люди, профессиональная судьба которых во многом определяется в пользу артистической деятельности после творческой жизни в «Колесе». Коллектив театра подразделяется на основной и второй состав. Также при театре «Колесо» действует театральная студия «Дом ветра», в которой осуществляется обучение по следующим направлениям:
 Основы актёрского мастерства (этюдная практика);
 Техника сценической речи;
 Занятия по пластике (пилатес, йога);
 Основы хореографии.
Новый набор в театральную студию производится ежегодно.

Партнёры по сцене 
Вместе с театром «Колесо» на сцене играли:
Дядя Ваня (Иван Вабищевич) - Славянский базар, 2011-2013гг.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайтОфициальная страница театра «Колесо» в социальной сети «ВКонтакте»

Официальная страница театра «Колесо» в социальной сети «Facebook»

ГЦК "Витебск"

Драматические театры Белоруссии
Театры Витебска